Всеобщая история (Полибий)
 Всеобщая история пиратства (Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами) — книга изданная под именем Чарльза Джонсона в Лондоне в 1724 году